Climate-Kids (dt. „Klima-Kinder“) bezeichnet:

 Ein Web-Angebot der amerikanischen Climate Science Alliance - South coast an Kinder und Jugendliche mit dem Ziel, Jugendliche durch Wissenschaft, Kunst und Geschichten-Erzählen zum Klimawandel zu informieren (climatekids.org)
 Ein Web-Angebot der NASA an Kinder und Jugendliche, Klimate Cids - NASA´s Eyes on the Earth („Klimate Cids - Die Erd-Augen der NASA“, climatekids.nasa.gov)
 Umgangssprachlich eine Gruppe von 21 Kindern bzw. Jugendlichen, die im März 2015 Klage gegen die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhoben, weil sie aus der Verfassung der USA einen Anspruch auf den Erhalt einer möglichst unversehrten Umwelt ableiten, siehe Gerichtsverfahren zum Klimawandel#Juliana v. United States